Tyle słońca w całym mieście (singel)
 Tyle słońca w całym mieście (album)